Прасковья Александровна Замерец (род. 1936) — советский передовик производства в пищевой промышленности. Герой Социалистического Труда (1977).

Биография 
Родилась 28 декабря 1936 года в селе Столбово,  Алтайского края в рабочей семье.

Получила неполное среднее образование. В 1953 году переехав в Новосибирск, устроилась в одно из ведущих производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в городе — Новосибирское хлебопекарное объединение «Восход», работала раздельщиком булочных изделий, затем — мастером-пекарем.

П. А. Замерец постоянно совершенствуя своё профессиональное мастерство, добивалась высоких результатов в труде, перевыполняла плановые задания, являлась председателем Совета наставников предприятия.

19 февраля 1974 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за отличие в труде» П. А. Замерец была награждена Орденом Ленина.

12 мая 1977 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся успехи в выполнении плана 1976 года» Прасковья Александровна Замерец была удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1992 года — на пенсии. Живёт в Новосибирске.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (14.05.1948)
 Орден Ленина (19.02.1974, 12.05.1977)
 Медаль «За трудовое отличие» (21.07.1966)
 Памятный знак «За труд на благо города» (Новосибирск, 2013)

Примечания

Литература 
 Новосибирск: энциклопедия / редкол.: гл. ред. В. А. Ламин и др. - Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 2003 г. — 1071 с. — ISBN 5-7620-0968-8

Персоналии:Социалистическое соревнование
Делегаты XXVI съезда КПСС